James Clugnet (ur. 4 grudnia 1996 w Grenoble) – brytyjski biegacz narciarski pochodzenia francuskiego, jego ojciec jest Francuzem a matka Angielką. Zawodnik klubu Highland Nordic.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 17 listopada 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie zajął 93. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zawodnik zadebiutował 25 listopada 2017 roku w Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 118. miejscu.  Pierwsze pucharowe wywalczył 15 grudnia 2018 roku w Davos w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 28. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Clugnet nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Brytyjscy biegacze narciarscy
Brytyjscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Grenoble
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996